Населението на Черна Гора през 2020 г. е 621 306 души.

Исторически особености 
Черногорците са основно население на Черна гора, но редом с тях има 1/3 сърби, както и малко бошняци и албанци.

Исторически днешната държава се оформя на територията около днешната столица Подгорица и района на Цетине (Стара Черна гора), където живеят черногорските кланове през средновековието. Сръбското население е концентрирано основно в западната част от страната в т.нар. Стара Херцеговина, която исторически е част от областта Херцеговина. Сърби има и в северната част и общини, които спадат в исторически контекст към т.нар. Стара Рашка. Бошняците са концентрирани в общините влизали в състава на Санджак, а албанците в пограничните райони на общините Рожайе, Плав, Подгорица, Бар и основно Улцин.

Другите етнически групи в състава на населението на Черна гора са пришълци около адриатическото крайбрежие на страната.

До Първата световна война 
До 1914 г. черногорските власти укриват реалните данни за броя на населението на страната. С цел да се увеличи значението ѝ като военна сила официалните сведения са фалшифицирани, като броят на поданиците на черногорския крал често е завишаван повече от двукратно.

Полуофициални данни от 1863-1864 г. например посочват 196 238 жители. На базата на регистрите за преките данъци и на други документи някои изследователи дават следните данни за населението на Черна гора през ХІХ и началото на ХХ век:

 1800 – 29 000;
 1838 – 47 000;
 1868 – 67 486;
 1875 – 72 386;
 1879 – 117 496;
 1880 – 144 967;
 1881 – 152 494;
 1889 – 165 628;
 1900 – 185 558;
 1911 – 211 909.

Увеличаването на населението се дължи както на естествения прираст, така и на териториалното разширение на страната през 1820, 1859, 1878, 1879 и 1880 г.

Етнически състав

Естествен прираст след Втората световна война

Езици 
(2003)
 393 740 (63,49%) – сръбски
 136 208 (21,96%) – черногорски
 34 078 (5,49%) – бошняшки
 32 603 (5,26%) – албански
 2791 (0,45%) – хърватски

Религия 
(2003)
 100%християни
 460 383 (74,24%) – православни
 21 972 (3,54%) – католици
 383 (0,06%) – протестанти

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници